Эдмунд Джеймс Бёрк Рош (; 20 марта 1939 — 19 августа 1984, Хангерфорд, Беркшир, Великобритания) — британский аристократ, 5-й барон Фермой, пэр Ирландии. Дядя по матери Дианы, принцессы Уэльской.

Биография 
Эдмунд Рош родился 20 марта 1939 года в семье Мориса Роша, 4-го барона Фермоя, и его жены Рут Сильвии Гилл. Он получил образование в Итоне и в Королевской военной академии Сандхерст, позже служил капитаном в Королевской конной гвардии. После смерти отца в 1955 году стал 5-м бароном Фермой. Руководил семейной компанией Eddington Bindery Ltd, в 1976—1979 годах заседал в окружном совете Ньюбери. Дочь сестры барона Диана Спенсер в 1981 году стала женой наследника британского престола Чарльза, и Рош присутствовал на свадьбе.

19 августа 1984 года, после долгой депрессии, барон застрелился в своем поместье Эддингтон-Хаус в Хангерфорде (графство Беркшир).

Семья 
Рош был женат на Лавинии Питмэн. В этом браке родились:

 Фрэнсис (1965), жена Петера Стэнли;
 Элизабет (1966; умерла в том же году);
 Патрик (1967);
 Эдмунд (1972).

В 1995 году баронесса Лавиния вышла замуж за Найджела Стоуртона, внука Альфреда Стоуртона, 23-го барона Моубрея.

Примечания

Литература 
 

Бароны Фермой
Бароны Ирландии XX века
Роши